Tavernanova ima više značenja:
 Tavernanova (Avelino)
 Tavernanova (Kozenca)
 Tavernanova (Salerno)